Агва Пуерка има више значења:
 Агва Пуерка (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Агва Пуерка (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Агва Пуерка (Ел Туле), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Агва Пуерка (Окампо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Агва Пуерка (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Агва Пуерка (Акуизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Агва Пуерка (Тамасопо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Агва Пуерка (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику